Джат — многозначный термин.
 Джат — этническая группа в северной Индии.
 Джатт — устаревшее прочтение, от которого ныне египтологи отказались, названия административной единицы в Древнем Египте.
 Джатт — населённый пункт в Израиле.